Кузя́кин (Кузя́кина ) — русская фамилия.

Известные носители 
 Кузякин, Александр Петрович (1915—1988) — советский териолог и зоогеограф, доктор биологических наук, профессор.
 Кузякин, Артём Алексеевич (род. 1980) — баскетболист, лёгкий форвард.
 Кузякин, Гавриил Васильевич (1916—1995) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Кузякин, Матвей Яковлевич (1924—1998) — Герой Советского Союза.

 Кузякина, Виктория Александровна (в девичестве: Подкопа́ева; род. 1985) — российская волейболистка, игрок сборной России, чемпионка Европы.

В искусстве 
Кузякин — помещик, закадровый персонаж к/ф «Формула любви»; обладатель дорогого пистолета, украшенного «каменьями» и с суицидальными наклонностями.